Täuber oder Taeuber ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Taeuber (1906–1999), US-amerikanischer Soziologe
 Hans Taeuber (* 1954), österreichischer Epigraphiker und Althistoriker
 Irene Barnes Taeuber (1906–1974), US-amerikanische Soziologin
 Jürgen Täuber (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Karl Paul Täuber (1867–1948), Schweizer Feinmechaniker und Elektrotechniker
 Klaus Täuber (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Marcus Täuber (* 1972), österreichischer Neurobiologe und Autor 
 Sophie Taeuber-Arp (1889–1943), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Stephan Täuber (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Täubert
 Teuber
 Däuber